Budynek Sądu Rejonowy w Toruniu – zabytkowy budynek organu wymiaru sprawiedliwości w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek Sądu Rejonowego położony jest w Zespole Staromiejskim naprzeciw Collegium Minus oraz w bliskim sąsiedztwie Aresztu Śledczego, Sądu Okręgowego, kościoła NMP, Collegium Maius. Główne wejście do niego znajduje się przy ulicy Fosa Staromiejska 12/14.

Historia 
Gmach powstał w latach 1898 – 1900 na potrzeby ówczesnego pruskiego Sądu Okręgowego (Königliches Amstgericht), a zaprojektował go Julius Habicht. Powstał on na zapleczu zbudowanego w 1870 roku obecnego Sądu Okręgowego i Aresztu Śledczego.

Położenie sądu nie jest przypadkowe, wpisuje się bowiem w ówczesny plan urbanistyczny miasta, który zakładał zabudowę pasa fortecznego (zasypana fosa) wzdłuż dzisiejszych ulic Wały gen. Sikorskiego i Fosy Staromiejskiej budynkami użyteczności publicznej o charakterze reprezentacyjnym.

Od chwili powstania do dnia dzisiejszego służy on wymiarowi sprawiedliwości.

Po wybudowaniu nowej siedziby dla Sądu Rejonowego na Placu Zwycięstwa, dotychczasowy budynek sądu tej instancji zajmą wydziały Sądu Okręgowego.

Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 2087).

Architektura 
Budynek sądu zbudowany jest w stylu neogotyckim, ozdobiony pasami glazurowanych cegieł, maswerkowym fryzem ponad oknami wysokiego parteru, płytkimi blendami w szczytach i posiada wejście z głęboko profilowanym portalem.

Galeria

Zobacz też 
 Sądownictwo w Toruniu
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Architektura neogotycka w Toruniu
Budynki biurowe w Toruniu
Toruń
Sądy rejonowe w Polsce
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1900